Gary Kurtz (1940-2018), producteur américain de cinéma ;
 Gary Kurtz (1961-), humoriste et mentaliste canadien.